Nationalmuseet kan syfta på:

Nairobi National Museum – Nairobi
Nationalmuseet (Köpenhamn)
Nationalmuseet (Prag) 
Nationalmuseet (New Delhi)
Nationalmuseum, Helsingfors – Helsingfors
Nationalmuseum, Stockholm – Stockholm
Nationalmuseum (byggnad) – på Blasieholmen, Stockholm
National Museum of Photography, Film and Television – Bradford, Storbritannien
Tokyos nationalmuseum för modern konst
 Ungerska nationalmuseet – Budapest

Se även
 Nationalgalleriet (olika betydelser)
 National Gallery (olika betydelser)
 Muséum national d'histoire naturelle